Влади́мир Петро́вич Петру́нин (род. 25 сентября 1948, Москва) — артист балета, педагог. Народный артист Российской Федерации (1992).

Биография 
Окончил Московское хореографическое училище (педагог Александр Руденко).

В 1967—1981 и в 1985—1992 годах — солист театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В 1981—1985 — солист Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Классический танцовщик, обладал лёгким и мягким прыжком. Успешно исполнял партии в балетах современных хореографов.

В 1992—1993 году преподавал классический танец в Лиссабоне. С 1996 года — педагог Театра классического балета п/р Н. Касаткиной и В. Василёва.

Репертуар в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 
 1971 — «Золушка» (балетмейстер А. В. Чичинадзе) — Принц (первый исполнитель партии)
 1986 — «Сильфида» (хореография А. Бурнонвиля, возобновление О. М. Виноградова) — Джеймс (первый исполнитель партии)
 1987 — хореографическая миниатюра «Романтический дуэт» («Вечер современной хореографии», балетмейстер Д. А. Брянцев) (первый исполнитель партии)
Репертуарные партии:
 Паоло («Франческа да Римини»)
 Пётр («Берег счастья»)
 Армен («Гаянэ»)
 Душьянта («Шакунтала»)
 Базиль («Дон Кихот»)
 Зигфрид («Лебединое озеро»)
 Франц («Коппелия»)
 Феб («Эсмеральда»)
 Конрад («Корсар»)
 Грей («Алые паруса»)
 Иванушка («Конёк-Горбунок»)
 Ромео («Ромео и Джульетта»)
 Юноша («Шопениана»)
 Человек («Одинокий голос человека»)

Репертуар в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова 
 Альберт («Жизель»)
 Зигфрид («Лебединое озеро»)
 Базиль («Дон Кихот»)
 Джеймс («Сильфида»)
 Солор («Баядерка»)
 Солист («Пахита»)
 Феб («Собор Парижской богоматери»)

Награды и признание 
 Первая премия Международного конкурса балета в Осаке (1980)
 Заслуженный артист Российской Федерации (1983)
 Народный артист Российской Федерации (1992)

Литература 
 Литвак Г. В поиске чуда // Театральная жизнь. — 1972. — № 6.
 Ерофеева E. Золото Осаки // Театральная жизнь. — 1980. — № 5.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография в Словаре по Русскому Зарубежью.
 Петрунин Владимир Петрович в Электронной библиотеке: Русский балет.

Выпускники Московского хореографического училища